Thulinia — омонимичное название различных биологических таксонов рода:
 Thulinia (растение),
 Thulinia (трематоды),
 Thulinia — название рода тихоходок, в настоящее время синонимичного Thulinius.